Het schermen met de floret in teams mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op vrijdag 12 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Italië, dat in de halve finale verloor van Frankrijk. Er werd geschermd in een knock-outsysteem met rechtstreekse uitschakeling; de eerste verliezers schermden nog om de lagere klasseringen. De verliezers van de halve finales streden in een aparte finale voor het brons.

Resultaten 

Mannen floret team